La Coppa del Mondo di scacchi 2013 è stato un torneo scacchistico organizzato dalla FIDE nell'ambito delle qualificazioni al campionato del mondo 2014. Si è svolto a Tromsø, in Norvegia, dall'11 agosto al 5 settembre, ed è consistito di un torneo ad eliminazione diretta tra 128 giocatori.

Il vincitore è stato Vladimir Kramnik, che ha sconfitto in finale Dmitrij Andrejkin per 2,5 a 1,5.

Formula 
Come nelle precedenti Coppe del Mondo, il torneo si è svolto ad eliminazione diretta tra 128 giocatori; ogni turno era composto da poche partite a tempo lungo seguite eventualmente da spareggi a tempo di riflessione minore. Ad eccezione della finale, ogni turno è consistito in:
due partite con tempo di riflessione di 90 minuti a giocatore per le prime 40 mosse, più 30 minuti dalla quarantunesima, più 30 secondi a mossa a partire dalla prima mossa;
in caso di parità, due partite da 25 minuti a giocatore più 10 secondi per mossa;
in caso di ulteriore parità, due partite da 10 minuti a giocatore più 10 secondi a mossa;
in caso di ulteriore parità, due partite da 5 minuti a giocatore più 3 secondi a mossa;
infine, una partita Armageddon: il Bianco riceve 5 minuti, il Nero 4, ed entrambi 3 secondi a mossa dopo la 61esima; in caso di patta il Nero passa il turno.

La finale si è svolta invece sulle quattro partite a tempo lungo, mentre gli eventuali spareggi erano previsti con le stesse modalità degli altri turni.

Le partite a tempo lungo di ogni turno sono state disputate in due giorni successivi, mentre gli spareggi il giorno seguente.

Giocatori partecipanti 
I 128 giocatori qualificati sono stati:
i semifinalisti della Coppa del Mondo 2011 (Pëtr Svidler, Aleksandr Griščuk, Vasyl' Ivančuk, Ruslan Ponomarëv);
la campionessa mondiale femminile 2012 (Anna Ušenina);
i campioni juniores 2011 (Dariusz Świercz) e 2012 (Oleksandr Ipatov);
i 18 giocatori con la media Elo più alta tra il marzo 2012 e gennaio 2013;
92 giocatori dalle qualificazioni continentali:
46 dall'Europa: 23 dal campionato europeo 2012 e 23 dai campionato 2013;
20 dall'America: 4 dal campionato panamericano 2010, 4 dal campionato 2013 e 12 da tornei zonali;
20 dall'Asia e dall'Oceania: 5 dal campionato asiatico 2012, 5 dal campionato 2013 e 10 da tornei zonali;
6 dall'Africa: 3 dal campionato africano 2013 e 3 da tornei zonali;
6 nominati dal presidente della FIDE;
4 scelti dagli organizzatori.

Lista 
I giocatori sono ordinati attraverso il loro Elo a luglio 2013, che è stato usato per determinare gli accoppiamenti. Sono tutti Grandi Maestri, eccetto dove espressamente indicato; accanto a loro è indicato il punteggio Elo di luglio e la modalità di qualificazione.

Lewon Aronyan (), 2813 (rating)
Fabiano Caruana (), 2796 (rating)
Vladimir Kramnik (), 2784 (rating)
Aleksandr Griščuk (), 2780 (coppa del Mondo 2011)
Sergej Karjakin (), 2776 (rating)
Hikaru Nakamura (), 2775 (rating)
Boris Gelfand (), 2773 (rating)
Gata Kamskij (), 2763 (rating)
Şəhriyar Məmmədyarov (), 2761 (rating)
Leinier Domínguez (), 2757 (rating)
Ruslan Ponomarëv (), 2756 (coppa del Mondo 2011)
Wang Hao (), 2752 (rating)
Pëtr Svidler (), 2746 (coppa del Mondo 2011)
Michael Adams (), 2740 (rating)
Péter Lékó (), 2737 (rating)
Aleksandr Morozevič (), 2736 (rating)
Nikita Vitjugov (), 2734 (europeo 2012)
Anish Giri (), 2734 (rating)
Vasyl' Ivančuk (), 2733 (coppa del Mondo 2011)
Teymur Rəcəbov (), 2733 (rating)
Dmitrij Andrejkin (), 2727 (europeo 2012)
Anton Korobov (), 2720 (europeo 2013)
Maxime Vachier-Lagrave (), 2719 (nominato dal presidente FIDE)
Jan Nepomnjaščij (), 2717 (rating)
David Navara (), 2715 (nominato dal presidente FIDE)
Étienne Bacrot (), 2714 (europeo 2012)
Evgenij Alekseev (), 2714 (europeo 2013)
Dmitrij Jakovenko (), 2713 (europeo 2012)
Lê Quang Liêm (), 2712 (campionato asiatico 2013)
Oleksandr Areščenko (), 2709 (europeo 2013)
Vladimir Malachov (), 2709 (europeo 2012)
Evgenij Tomaševskij (), 2709 (rating)
Wesley So (), 2708 (zonale 3.3)
Laurent Fressinet (), 2708 (europeo 2012)
Aleksandr Rjazancev (), 2708 (europeo 2012)
Francisco Vallejo Pons (), 2706 (europeo 2012)
Pavlo El'janov (), 2702 (europeo 2013)
Radosław Wojtaszek (), 2701 (rating)
Oleksandr Moïsejenko (), 2699 (europeo 2013)
Sergey Movsesyan (), 2699 (europeo 2013)
Judit Polgár (), 2696 (nominato dal presidente FIDE)
Aleksej Širov (), 2696 (rating)
Baadur Jobava (), 2693 (europeo 2012)
Vladimir Hakobyan (), 2691 (europeo 2012)
Lázaro Bruzón (), 2689 (zonale 2.3)
Li Chao (), 2686 (campionato asiatico 2013)
Andrij Volokitin (), 2688 (europeo 2012)
Ėrnesto Inarkiev (), 2680 (europeo 2012)
Markus Ragger (), 2680 (europeo 2013)
Julio Granda Zúñiga (), 2679 (panamericano 2012)
Jurij Kryvoručko (), 2678 (europeo 2012)
Victor Bologan (), 2672 (europeo 2012)
Aleksej Dreev (), 2668 (europeo 2012)
Serhij Fedorčuk (), 2667 (europeo 2013)
Aleksandr Oniščuk (), 2667 (zonale 2.1)
Maksim Matlakov (), 2665 (europeo 2012)
Aleksandr Šimanov (), 2664 (europeo 2013)
Evgenij Romanov (), 2662 (europeo 2013)
Eltac Səfərli (), 2660 (europeo 2013)
Krishnan Sasikiran (), 2660 (campionato asiatico 2013)
Vadim Zvjagincev (), 2659 (europeo 2013)
Denis Chismatullin (), 2658 (europeo 2012)
Yu Yangyi (), 2657 (campionato asiatico 2012)
Igor' Lysyj (), 2656 (europeo 2013)
Oleksandr Beljavs'kyj (), 2651 (europeo 2013)
Andrei Istrăţescu (), 2651 (europeo 2013)
Michail Kobalija (), 2651 (europeo 2012)
Bassem Amin (), 2650 (campionato africano 2013)
Constantin Lupulescu (), 2650 (europeo 2013)
Dariusz Świercz (), 2650 (campione juniores 2011)
Anton Filippov (), 2643 (zonale 3.4)
Gawain Jones (), 2643 (europeo 2012)
Jan Smeets (), 2643 (europeo 2012)
Eduardo Iturrizaga (), 2642 (zonale 2.3)
Daniil Dubov (), 2638 (europeo 2013)
Sjarhej Azaraŭ (), 2636 (europeo 2012)
Zbyněk Hráček (), 2635 (europeo 2013)
Parimarjan Negi (), 2634 (campionato asiatico 2012)
Rafael Leitão (), 2632 (zonale 2.4)
Hrant Melk'owmyan (), 2632 (europeo 2013)
Ivan Popov (), 2632 (europeo 2013)
Evgeny Postny (), 2631 (europeo 2013)
Evgenij Naer (), 2628 (europeo 2012)
Ray Robson (), 2628 (zonale 2.1)
Nguyen Ngoc Truong Son (), 2625 (zonale 3.3)
Martyn Kravciv (), 2620 (europeo 2013)
Isan Reynaldo Ortiz Suárez (), 2612 (panamericano 2013)
Hou Yifan (), 2600 (nominato dal presidente FIDE)
Jon Ludvig Hammer (), 2599 (ON)
Ahmed Adly  (), 2596 (campionato africano 2013)
Alexandr Fier (), 2595 (zonale 2.4)
Sabino Brunello (), 2593 (europeo 2013)
Diego Flores (), 2592 (panamericano 2013)
Rubén Felgaer (), 2586 (zonale 2.5)
Larry Christiansen (), 2584 (zonale 2.1)
Oleksandr Ipatov (), 2583 (campione juniores 2012)
Alejandro Ramírez (), 2583 (zonale 2.1)
Eric Hansen (), 2581 (panamericano 2012)
Grigorij Kajdanov (), 2577 (panamericano 2012)
Oliver Barbosa (), 2572 (campionato asiatico 2012)
Mark Paragua (), 2569 (campionato asiatico 2013)
Baskaran Adhiban (), 2567 (campionato asiatico 2013)
Simen Agdestein (), 2567 (nominato dagli organizzatori)
Sandro Mareco (), 2562 (zonale 2.5)
Wei Yi (), 2557 (nominato dal presidente FIDE)
Alexander Shabalov (), 2553 (panamericano 2012)
Vasif Durarbayli (), 2549 (europeo 2012)
Pouria Darini (), 2548 (zonale 3.1)
Jorge Cori (), 2543 (panamericano 2013)
MI Jan-Krzysztof Duda (), 2536 (nominato dal presidente FIDE)
Saleh Salem (), 2531 (campionato asiatico 2012)
Conrad Holt (), 2530 (zonale 2.1)
Bator Sambuev (), 2530 (zonale 2.2)
Leif Erlend Johannessen (), 2520 (nominato dagli organizzatori)
MI Wan Yunguo (), 2509 (zonale 3.5)
MI Liu Qingnan (), 2500 (campionato asiatico 2012)
Anna Ušenina (), 2500 (campionessa mondiale femminile)
MI Torbjorn Ringdal Hansen (), 2492 (nominato dagli organizzatori)
Essam El Gindy (), 2490 (campionato africano 2013)
MI Samy Shoker (), 2487 (zonale 4.2)
MI Lou Yiping (), 2483 (zonale 3.5)
Ziaur Rahman (), 2470 (zonale 3.2)
GMF Deysi Cori (), 2439 (panamericano 2013)
(senza titolo) Ali Sebbar (), 2371 (zonale 4.1)
MF Igor Bjelobrk (), 2341 (zonale 3.6)
MF Gillan Bwalya (), 2341 (zonale 4.3)
MI G. Akash (), 2332 (zonale 3.7)
(senza titolo) Mikhail Markov (), 2305 (zonale 3.4)

Turni 1-4

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Turni finali

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 

Qualificazioni ai campionati del mondo di scacchi
Scacchi nel 2013
Sport a Tromsø
 2013